Bogota eller Bogotá kan syfta på:

 Bogotá – Colombias huvudstad
 Bogotás metro – tunnelbana i Bogotá
 Bogotáfloden – en flod i Colombia
 Bogotáslätten – en slätt i Colombia
 Bogotátaggstjärt – en fågel i familjen ugnfåglar
 Bogota, New Jersey – stad i New Jersey
 12325 Bogotá – en asteroid i huvudbältet